Якоб Йоханн Лауб (Жешув, 7 февраля 1884 года, Жешув, Австро-Венгрия — 22 апреля 1962, Фрибур, Швейцария) — физик из Австро-Венгрии, получивший известность благодаря своей совместной работе с Альбертом Эйнштейном над специальной теорией относительности.

Биография 
Якоб Лауб (имя при рождении — Якуб Лауб) родился в семье польских евреев Авраама Лауба и Анны Марии Шенборн в г. Жешув в Галиции, которая на тот момент находилась в составе Австро-Венгрии. Позже, ещё в школьные годы, Лауб сменил веру и принял католичество, поменяв при этом имя Якуб на Якоб Йоханн. Окончив школу в родном Жешуве, Лауб поступил в Венский университет, однако затем сменил его на Университет Кракова, а уже затем перевёлся в Гёттингенский университет. Там он изучал математику, а его учителями были Давид Гильберт, Вольдемар Фогт, Вальтер Нернст, Карл Шварцшильд и Герман Минковский. Докторскую степень Лауб получил в 1907 году в Вюрцбургском университете. Вскоре после этого он начал тесно сотрудничать с такими учёными, как Вильгельм Вин, Арнольд Зоммерфельд, Йоханнес Штарк и Альберт Эйнштейн. В 1908 году, когда Лауб навестил Эйнштейна в Берне в Швейцарии, тот ещё работал в патентном бюро. В 1909 году Лауб начал работать вместе с другим учёным, Филиппом Ленардом в Университете Гейдельберга.

В 1911 году Лауб эмигрировал со своей женой Рут Элизой Вендт в Аргентину, где работал в геофизической и астрономической обсерватории Ла Плата, а уже затем был назначен деканом физического факультета в университете Буэнос-Айреса. В Аргентине Лауб вновь сменил имя и после этого стал известен под именем Хакобо Хуан, получив работу в дипломатическом корпусе Аргентины. В 1947 году он вернулся в Германию и поселился в г. Фрайбург, где, столкнувшись с финансовыми трудностями, был вынужден продать часть своей переписки с Эйнштейном.

Научная деятельность 
В 1905 году Лауб совместно с Вильгельмом Вином исследовал катодные лучи. После этого он увлёкся теорией относительности и в 1907 году написал важную работу на тему «Оптика движущихся тел». В 1908 году им было написано несколько совместных с Эйнштейном трудов, связанных с уравнениями электромагнитного поля, которые были призваны заменить четырёхмерную формулировку Минковского при помощи классических и более простых формулировок, так как и Лауб, и Эйнштейн считали формулу пространства-времени Минковского слишком сложными. Однако получилось так, что именно пространство-время Минковского оказало фундаментальное влияние на дальнейшее развитие специальной теории относительности. Лауб также опубликовал несколько теоретических выкладок, посвящённых релятивистским эффектам внутри газов, а уже в 1910 году начал писать первые обзорные статьи по теории относительности.

Публикации

Примечания

Литература 
 
 

Учёные Аргентины
Теория относительности
История физики